Lefler ist der Familienname folgender Personen:
 Doug Lefler, US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Storyboard-Artist
 Franz Lefler (1831–1898), böhmisch-österreichischer Maler
 Heinrich Lefler (1863–1919), österreichischer Maler, Sohn des vorherigen

Siehe auch:
 Leffler